Borneovorkstaart
 Dwergvorkstaart
 Gevlekte vorkstaart
 Grijsrugvorkstaart
 Kleine vorkstaart
 Roodkapvorkstaart
 Witkruinvorkstaart
 Zwartrugvorkstaart